Nunzia ist der Familienname folgender Personen:

 Carmine Nunziata (* 1967), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Elena Mauti Nunziata (* 1946), italienische Opernsängerin
 Fabio Nunziata (* 1965), italienischer Filmeditor